Marshall Amplification – firma zajmująca się produkcją akcesoriów i instrumentów muzycznych
 Marshall (Marshal) – funkcjonariusz policji w USA
Osoby:
 Alfred Marshall (1842–1924) – angielski ekonomista
 Brian Marshall (ur. 1973) – amerykański gitarzysta basowy
 Frank Marshall (1877–1944) – amerykański szachista
 George Marshall (1880–1959) – amerykański generał i polityk
 John Marshall – amerykański gitarzysta
 John Marshall – amerykański prawnik i polityk
 John Marshall – angielski perkusista
 John Marshall – angielski żeglarz
 John Marshall – australijski pływak
 John Marshall – angielski archeolog
 Lew Marshall (ur. 1969) – współpracownik reżysera Scooby Doo
 Marshall Manesh (ur. 1950) – amerykański aktor

Miejscowości w USA:
 Marshall – miasto w stanie Alaska, w okręgu Wade Hampton
 Marshall – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Searcy
 Marshall – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Clark
 Marshall – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Parke
 Marshall – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Oneida
 Marshall – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Calhoun
 Marshall – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Lyon
 Marshall – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Saline
 Marshall – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Madison
 Marshall – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Logan
 Marshall – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Harrison
 Marshall – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dane
 Marshall – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Richland
 Marshall – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Rusk
 Marshall – jednostka osadnicza w stanie Wirginia, w hrabstwie Fauquier

Gminy w USA:
 Marshall (ang. Marshall Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie White
 Marshall (ang. Marshall Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Clark
 Marshall (ang. Marshall Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Lawrence
 Marshall (ang. Marshall Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Louisa
 Marshall (ang. Marshall Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Marshall
 Marshall (ang. Marshall Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Pocahontas
 Marshall (ang. Marshall Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Taylor
 Marshall (ang. Marshall Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Calhoun
 Marshall (ang. Marshall Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Mower
 Marshall (ang. Marshall Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Platte
 Marshall (ang. Marshall Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Saline
 Marshall (ang. Marshall Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Clay
 Marshall (ang. Marshall Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Oneida
 Marshall (ang. Marshall Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Williams
 Marshall (ang. Marshall Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Highland
 Marshall (ang. Marshall Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Allegheny
 Marshall (ang. Marshall Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Richland
 Marshall (ang. Marshall Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Rusk
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Marshall (ang. Marshall County) – w stanie Alabama
 hrabstwo Marshall (ang. Marshall County) – w stanie Illinois
 hrabstwo Marshall (ang. Marshall County) – w stanie Indiana
 hrabstwo Marshall (ang. Marshall County) – w stanie Iowa
 hrabstwo Marshall (ang. Marshall County) – w stanie Kansas
 hrabstwo Marshall (ang. Marshall County) – w stanie Kentucky
 hrabstwo Marshall (ang. Marshall County) – w stanie Minnesota
 hrabstwo Marshall (ang. Marshall County) – w stanie Missisipi
 hrabstwo Marshall (ang. Marshall County) – w stanie Oklahoma
 hrabstwo Marshall (ang. Marshall County) – w stanie Dakota Południowa
 hrabstwo Marshall (ang. Marshall County) – w stanie Tennessee
 hrabstwo Marshall (ang. Marshall County) – w stanie Wirginia Zachodnia